Steinau kan syfta på:

Platser

Tyskland 
 Steinau an der Straße, stad i Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Steinau, Niedersachsen – ort och kommun i Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Steinau, Arzberg, stadsdel i Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Steinau, Fischbachtal, ort i kommunen Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Steinau, Gars am Inn, stadsdel i köpingen Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Steinau, Petersberg, ort i kommunen Petersberg, Landkreis Fulda, Hessen
 Steinau, Schnaitsee, ort i kommunen Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steinau, Taufkirchen, ort i kommunen Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Steinau är även det tyska namnet på orterna:

Polen   
 Głubczyn (Steinau, Kreis Flatow/Pommern)
 Kamionka, Nidzica (Steinau, Kreis Neidenburg/Ostpreußen)
 Ścinawa (Steinau an der Oder, Kreis Wohlau/Schlesien)
 Ścinawa Mała (Steinau an der Steinau eller Steinau O.S., Kreis Neustadt/Oberschlesien)
 Turowo, Miastko (Steinau, Kreis Rummelsburg/Pommern)

Ryssland 
 Kamenka, Kaliningrad oblast (Steinau, Kreis Labiau/Ostpreußen)

Tjeckien 
 Stonava, Okres Karviná

Territorier 
 Kreis Steinau, Landkreis i den preussiska provinsen Schlesien med säte i Steinau an der Oder
 Hertigdömet Steinau, hertigdöme i Schlesien

Vattendrag 
 Große Steinau, biflod till Sieber bei Aschenhütte, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Kleine Steinau, biflod till Sieber bei Aschenhütte, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Steinau, Panten, biflod till Elbe-Lübeckkanalen nära Hammer (Panten), Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Steinau, polska: Ścinawa Niedmodlińska, biflod till Nysa Kłodzka

Personer 
 Adam Heinrich von Steinau (avliden 1712), sachsisk-polsk fältmarskalk
 Hans-Ulrich Steinau (född 1946), tysk läkare
 Paul von Steinau-Steinrück (1850–1897), tysk politiker